Lakes kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lakes, Cumbria, civil parish i England,

Sydsudan 

 Mudīrīyat al Buḩayrāt, kommun, Lakes, 
 Lakes, Sydsudan, delstat,

USA 

 Lakes, Alaska, ort, Matanuska-Susitna Borough, 

Robotskapade Sydsudanförgreningar
Robotskapade USAförgreningar